Tavernier steht für:

 Tavernier, Ort im Monroe County, Florida, Vereinigte Staaten

Tavernier ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Tavernier (* 1993), französische Hammerwerferin
 Anna Tavernier (* 1987), deutsche Cheerleaderin
 Bertrand Tavernier (1941–2021), französischer Filmregisseur
 Colo Tavernier (1942–2020), britisch-französische Drehbuchautorin
 Elisabeth Tavernier (1946–2022), französische Kostümbildnerin
 Guy Tavernier (1924–1996), belgischer Kernphysiker
 Hugo Tavernier (* 1999), französischer Hammerwerfer
 James Tavernier (* 1991), englischer Fußballspieler
 Jean Le Tavernier († nach 1460), flämischer Maler
 Jean-Baptiste Tavernier (1605–1689), französischer Reisender und Juwelier
 Jules Tavernier (1844–1889), französischer Maler
 Lucas Tavernier (* 1971), belgischer Schauspieler
 Marcus Tavernier (* 1999), englischer Fußballspieler
 Nils Tavernier (* 1965), französischer Filmregisseur und Schauspieler
 Paul Tavernier (1852–1943), französischer Maler